La saison 2022 de l'équipe cycliste EF Education-EasyPost est la dix-huitième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Champions nationaux, continentaux et mondiaux

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 
  Stefan Bissegger :  - Leader au classement général pendant une journée.
  Stefan Bissegger :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant une journée.
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours.

 
  Stefan Bissegger :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant une journée.

 

 
  :  Jonathan Caicedo : Coureur le plus combatif lors de la .

 

 

 
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée.

 

  Magnus Cort :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant 7 jours.
  Magnus Cort :  - Coureur le plus combatif lors des  et . 
  Alberto Bettiol :  - Coureur le plus combatif lors de la . 

 

  Julius van den Berg :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant 2 jours.

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée 

 *Coureur de l'équipe EF Education-NIPPO Development Team. 

 *Coureurs de l'équipe EF Education-NIPPO Development Team.

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

  Ruben Guerreiro :  - Leader au classement par points pendant 4 jours et vainqueur de ce classement.

  Alberto Bettiol :  - Leader au classement général pendant une journée.
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours.

 *Coureur de l'équipe EF Education-NIPPO Development Team.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

  Alberto Bettiol :  - Leader au classement par points pendant une journée.

  Magnus Cort Nielsen :  - Leader au classement général pendant une journée.
  Magnus Cort Nielsen :  - Leader au classement par points pendant une journée.

Championnats nationaux

Courses courues avec d'autres équipes ou la sélection nationale 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale.

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 

Équipe cycliste aux États-Unis
Équipe cycliste en 2022
Cyclisme aux États-Unis en 2022